Тощенко — славянская фамилия.

 Тощенко, Викентий Никанорович (1910—1943) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тощенко, Жан Терентьевич (род. 1935) — советский и российский учёный, социолог, доктор философских наук, профессор.